Бервош-Лендінг () — громада на території Юкон, Канада, на 1093-ій милі Аляскинського шосе, на південному узбережжі озера Клуейн.

Клімат

Галерея

Примітки

Посилання 

 Burwash Landing and Destruction Bay 
 tourist info 
 Kluane First Nation  

Населені пункти Юкону